

Cinema 
Indians (I Will Fight No More Forever) – film del 1975 diretto da Richard T. Heffron

Musica 
Indians  – singolo degli Anthrax del 1987, dall'album Among the Living

Sport 
Cleveland Indians  – squadra della Major League Baseball
Cleveland Indians  – squadra della National Football League
Oorang Indians  – squadra della National Football League